Gojko Kačar – calciatore serbo
 Slobodan Kačar – ex pugile jugoslavo naturalizzato serbo
 Tadija Kačar – ex pugile serbo